M/S Argentina kan syfta på:
 M/S Argentina (1935) – ett fartyg byggt för Rederi AB Nordstjernan år 1935
 M/S Argentina (1943) – ett fartyg byggt för Rederi AB Nordstjernan år 1943